Oudenhof (Maaseik), een kasteelhoeve bij Maaseik
Polder Oudenhof, een polder in Oegstgeest
Oudenhofmolen, een poldermolen in Polder Oudenhof